Ради́щево — остановочный пункт главного хода Октябрьской железной дороги (Ленинградское направление) у одноимённого посёлка городского округа СолнечногорскМосковской области.

Состоит из двух боковых пассажирских платформ, соединённых надземным пешеходным переходом. Платформы слегка сдвинуты друг относительно друга. Не оборудована турникетами. Имеется билетная касса. К северу от станции железнодорожные пути пересекает по путепроводу Малое Московское кольцо.

Название Радищево было дано по маленькой деревне, расположенной к западу от платформы (образована в 1936 году). В 2005 году это название получил также расположенный к северо-востоку более крупный посёлок, ранее называвшийся посёлком 6-й мебельной фабрики.

Фотографии 2007 года, до реконструкции

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов
 

Остановочные пункты Московского региона Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Солнечногорск